Die Saison 1956/57 war die fünfte reguläre Saison der Western Hockey League (WHL). Meister wurden die Brandon Regals.

Teamänderungen 
Folgende Änderungen wurden vor Beginn der Saison vorgenommen:
 Die Saskatoon Quakers stellten den Spielbetrieb ein.

Modus 
In der Regulären Saison wurde die Liga in zwei Divisions (Coast und Prairie) aufgeteilt. Die drei bestplatzierten Mannschaften jeder Division qualifizierten sich für die Playoffs, wobei der Erstplatzierte jeder Division für das Division-Finale gesetzt war. Für einen Sieg erhielt jede Mannschaft zwei Punkte, bei einem Unentschieden einen Punkt und bei einer Niederlage null Punkte.

Reguläre Saison

Abschlusstabellen

Coast Division 
Abkürzungen: GP = Spiele, W = Siege, L = Niederlagen, T = Unentschieden, GF = Erzielte Tore, GA = Gegentore, Pts = Punkte

Prairie Division 
Abkürzungen: GP = Spiele, W = Siege, L = Niederlagen, T = Unentschieden, GF = Erzielte Tore, GA = Gegentore, Pts = Punkte

Playoffs

Literatur

Weblinks 
 Die Spielzeit bei hockeydb.com

1956
Eishockeysaison 1956/57